Take This to Your Grave är rockbandet Fall Out Boys andra album, släppt år 2003.

Låtlista 
 ""Tell That Mick He Just Made My List of Things to Do Today"" - 3:30
 "Dead on Arrival" - 3:14
 "Grand Theft Autumn/Where Is Your Boy" - 3:11
 "Saturday" - 3:37
 "Homesick at Space Camp" - 3:09
 "Sending Postcards from a Plane Crash (Wish You Were Here)" - 2:57
 "Chicago Is So Two Years Ago" - 3:20
 "The Pros and Cons of Breathing" - 3:22
 "Grenade Jumper" - 2:59
 "Calm Before the Storm" - 4:27
 "Reinventing the Wheel to Run Myself Over" - 2:21
 "The Patron Saint of Liars and Fakes" - 3:19

Musikalbum 2003
Album av Fall Out Boy